Die Odisha Open 2022 fanden vom 25. bis zum 30. Januar 2022 in Cuttack statt. Es war die erste Austragung dieser internationalen Meisterschaften von Indien im Badminton. Das Preisgeld betrug 75.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
 Sourabh Varma (zurückgezogen)
 Subhankar Dey (Viertelfinale)
 Ajay Jayaram (zurückgezogen)
 Kalle Koljonen (zurückgezogen)
 Sheng Xiaodong (2. Runde)
 Cheam June Wei (3. Runde)
 Ade Resky Dwicahyo (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Supanida Katethong (zurückgezogen)
 Aakarshi Kashyap (zurückgezogen)
 Thet Htar Thuzar (zurückgezogen)
 Ashmita Chaliha (Halbfinale)
 Jaslyn Hooi (zurückgezogen)
 Mugdha Agrey (zurückgezogen)
 Disha Gupta  (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov  (zurückgezogen) 
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (zurückgezogen) 
 M. R. Arjun / Dhruv Kapila (zurückgezogen) 
 Man Wei Chong / Tee Kai Wun (zurückgezogen)
 Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala (Viertelfinale)
 Terry Hee / Loh Kean Hean (zurückgezogen)
 Torjus Flåtten / Vegard Rikheim (zurückgezogen)
 Tushar Sharma / Vinay Kumar Singh (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (zurückgezogen)
 Ashwini Bhat / Shikha Gautam (zurückgezogen)
 Vivian Hoo Kah Mun / Lim Chiew Sien (zurückgezogen)
 Gayathri Gopichand / Treesa Jolly (Champions)
 Anna Cheong Ching Yik / Teoh Mei Xing (zurückgezogen)
 Pranjal Prabhu Chimulkar / Akshaya Warang (zurückgezogen)
 Sanyogita Ghorpade / Shruti Mishra (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Callum Hemming / Jessica Pugh (zurückgezogen)
 Venkat Gaurav Prasad / Juhi Dewangan (zurückgezogen)
 Dhruv Kapila / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto (zurückgezogen)
 Tarun Kona / Rutaparna Panda (zurückgezogen)
 Raju Mohamed Rehan / Jamaludeen Anees Kowsar (2. Runde)
 Saurabh Sharma / Prajakta Sawant (zurückgezogen)
 Terry Hee / Tan Wei Han (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2022
Badminton 2022
Cuttack
Sport (Odisha)